Бурнашёво — село в Тарбагатайском районе Бурятии. Входит в Десятниковское сельское поселение.

География 
Расположено на реке Тарбагатайке в 7 км к югу от районного центра, села Тарбагатай, на федеральной автомагистрали  «Байкал».

История 
Поселение основано в первой половине XVIII века «ясашным инородцем» Бурнашевым. Жители Бурнашевой деревни впервые упоминаются в списках Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской церкви за 1747 год. В 1765 году здесь были поселены старообрядцы-семейские, сосланные из отошедших от Польши к России земель вокруг города Ветка.

Примечания 

Населённые пункты Тарбагатайского района Бурятии
Семейские